Gräffer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Gräffer (1786–1852), österreichischer Bibliograph, Musiker und Sammler 
 August Gräffer (1740–1816), österreichischer Buchhändler und Vater von Franz und Anton Gräffer
 Franz Gräffer (1785–1852), österreichischer Bibliograph und Schriftsteller
 Rudolf Gräffer (1734–1817), österreichischer Verleger und Bruder von August Gräffer

Siehe auch:
 Gräfer